Veldenzer Hofbach steht für folgende geographischen Objekte:

 Veldenzer Hofbach (Ort) (auch Lehmannshaus), Siedlungsplatz der Ortsgemeinde Veldenz, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Veldenzer Hofbach (Fluss), linker Zufluss des Hofbachs bei Veldenzer Hofbach, Ortsgemeinde Veldenz, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hofbach